lasówki – rodzina ptaków z rzędu wróblowych
1 miejscowość w Polsce:
 Lasówki – wieś położona w województwie wielkopolskim